L'édition 2016 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 3 au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Nick Kyrgios remporte l'épreuve en simple, Marcel Granollers et Marcin Matkowski celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Croate Borna Ćorić et du Suisse et tenant du titre Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Jiří Veselý et Stéphane Robert.

Lauréats 
Nick Kyrgios remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale David Goffin, le premier en catégorie ATP 500.

En double, Marcel Granollers et Marcin Matkowski remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Raven Klaasen et Rajeev Ram. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2016) (édition féminine)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2016
Tennis masculin en 2016
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2016
Tennis en octobre 2016